

Cinema 
Dunkerque (Dunkirk) – film del 1958 diretto da Leslie Norman
 Dunkirk – film del 2017 diretto da Christopher Nolan

Geografia 
 Francia
 Dunkirk – esonimo inglese di Dunkerque
 Regno Unito
 Dunkirk – parrocchia civile del Kent
 Dunkirk – distretto di Nottingham
 Stati Uniti d'America
 Dunkirk – città della Contea di Jay, Indiana
 Dunkirk – census-designated place della Contea di Calvert, Maryland
 Dunkirk – città (city) della Contea di Chautauqua, New York
 Dunkirk – town della Contea di Chautauqua, New York
 Dunkirk – villaggio della Contea di Hardin, Ohio
 Dunkirk – città della Contea di Dane, Wisconsin

Pagine correlate 
Dunkerque (disambigua)